Флаг муниципального образования Ла́головское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5933.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в голубом, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, скошенном начетверо червленью (красным) и лазурью (синим, голубым) — золотая чаша с ручками в виде петухов с воздетыми крыльями, обвитая червлёным терновым венцом, наполненная серебром и сопровождаемая вверху серебряным прямым равноконечным вырубным крестом, просечённым в ромб».

Обоснование символики 
На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 января 2006 года деревня Лаголово выделилась из состава Русско-Высоцкой волости и была образована как новая самостоятельная единица — Лаголовское сельское поселение. В его состав вошли: деревни Лаголово, Михайловка, Мухоловка.

Чаша, заполненная серебром, символизирующим молоко, напоминает о том, что для местных жителей в старину занятия сельским хозяйством было определяющим. Просечённый ромбом вырубной крест — символизирует элемент орнамента ижорской вышивки.

Терновый венец — напоминание о страшных годах войны и бедствиях, выпавших тогда на долю местных жителей, бывших в немецкой оккупации.

Рукояти чаши в виде петухов с воздетыми крыльями напоминает о значении этого символа в геральдике. Петух — символ рассвета, вестник дня, олицетворяет историческое Лаголово, как сельское поселение, сельскую местность.
     
Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающие силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла. Напоминает о дореволюционной принадлежности деревень ныне входящих в состав муниципального образования Лаголовское сельское поселение к Красносельскому удельному ведомству.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Лазоревая эмаль в сочетании с серебром напоминает о гербе Ижорской земли (Ингерманландии), утверждённый Сенатом 8 марта 1730 года.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность. Напоминает золотые раскинувшиеся просторы.

Примечания